Фадеева, Ольга Владимировна (род. 1972) — российская волейболистка.
 Фадеева, Ольга Ефимовна (род. 1978) — белорусская и российская актриса.
 Фадеева, Ольга Яковлевна (настоящая фамилия — Клейнер; 1906—1986) — российская поэтесса, автор стихов ко многим популярным песням.